Axel Bergman kan syfta på:

Axel Bergman (skådespelare) (1878–1957)
Axel Bergman (arkitekt) (1877–1965)
Axel Bergman (ingenjör) (1859–1918)